Svina kan syfta på flera platser:

 Svina, Harbo socken
 Svina, Östervåla socken
 Svina (vattendrag i Belarus)